{{Infobox - tenisový turnaj
  | název = New Haven Open at Yale
  | rok = 2011
  | datum = 22.–27. srpna 2011
  | ročník = 43.
  | místo = New Haven
  | povrch = tvrdý
  | rozpočet = 600 000 $
  | web = 
  | champws =  Caroline Wozniacká
  | champwd =  Čuang Ťia-žung /  Olga Govorcovová
}}
Tenisový turnaj na okruhu WTA New Haven Open at Yale 2011 se konal ve dnech 22.–27. srpna v americkém New Havenu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Do roku 2010 nesl název Pilot Pen Tennis. Odměny činily 600 000 USD.

První nasazená Dánka Caroline Wozniacká ve finále dvouhry porazila kvalifikantku Petrou Cetkovskou a získala čtvrtý titul v řadě.

 Dvouhra 

První dvě nejvýše nasazené hráčky měly v prvním kole volný los.
  Caroline Wozniacká (vítězka)'  Li Na (semifinále)
  Francesca Schiavoneová (semifinále)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Marion Bartoliová
  Jelena Jankovićová
  Li Na
  Christina McHaleová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Petra Cetkovská
  Věra Duševinová
  Xenija Pervaková
  Anastasia Rodionovová
  Carla Suárezová Navarrová – postoupila jako šťastná porážená

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále, odstoupily)
  Jelena Vesninová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Čuang Ťia-žung /  Olga Govorcovová vítězky)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Anabel Medinaová Garriguesová ''(semifinále, odstoupily)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2011